288 км, 288-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

288 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551191

288 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская	область). Код 263410.

 288 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская	область). Код 795134.
 288 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская	область). Код 051252.